Johanna bezeichnet:

 Johanna, weiblicher Vorname
 Johanna als Spitzname der Elektrolokomotive E 69 04 der ehemaligen Lokalbahn Aktien-Gesellschaft (LAG)
 Johanna (Fernsehserie), ostdeutsche Fernsehserie
 Johanna (Schiff, 1903), 1903 gebauter Frachtewer
 Johanna (Schiff, 1978), 1978 gebautes Fahrgastschiff der Donau-Reederei Wurm & Köck
 Johanna (Schiff, 1999), 1999 gebautes Open-Top-Containerschiff
 Johanna (Film), ungarischer Spielfilm von Kornél Mundruczó
 (127) Johanna, Asteroid

Siehe auch: